Stars and Stripes – EP dei Soldiers of Jah Army del 2008
 Stars and Stripes – film del 1921 diretto da Herman C. Raymaker
 Stars and Stripes – film d'animazione del 1927 diretto da Otto Messmer
 Stars and Stripes – quotidiano statunitense
 Stars and Stripes – serie di imbarcazioni partecipanti all'America's Cup
 Stars and Stripes – soprannome della Bandiera degli Stati Uniti d'America